Лудвиг Млађи (; Баварска, 835 — Франкфурт, 882) је био краљ Немачке (Источне Франачке) (876—882), краљ Саксоније (876—882), краљ Лотарингије (879—882) и краљ Баварске (880—882). Био је средњи син Лудвига Немачког.
Када му је умро отац Лудвиг Немачки, постао је краљ Немачке.

Свађе и мирења са оцем 

Као младић ратовао је против Словена на истоку. Аквитанско племство га је било позвало 854, јер је било незадовољно Карлом Ћелавим. Напао је Аквитанију до Лиможа, а онда се вратио натраг.

Гајио је блиске везе са источним племством и тиме је постао доста независан од свога оца. Тако се 865. побунио заједно са Карлом Дебелим против свог оца. Тада му је Лудвиг Немачки дао Саксонију са Франконијом и Тирингијом на управљање. Поново се буни против Лудвига Немачког 871. и 873, али се после тога мире.

Победа над Карлом Ћелавим 

Када му је умро отац 876, он постаје наследник и краљ Немачке. Задржао је очевог саветника надбискупа од Мајнца.
Карло Ћелави је покушао искористити прилику и анектирати источни део Лотарингије. Међутим у бици код Андернаха 8. октобра 876. Лудвиг Млађи је са много мањом војском и бољом тактиком победио Карла Ћелавог.

Подела између три брата 

После те битке три брата се састају у новембру 876. у Нердлингену, па се слажу са планом поделе из 865, који је потврђен 872. године. По томе плану:
 Карломан Баварски добија Баварску
 Карло Дебели добија Швабију са Ретијом
 Лудвиг Млађи добија Саксонију, Франконију и Тирингију и постаје краљ Немачке.

Крајем 877. браћа се поново састају, да одлуче шта са Лотарингијом, јер Карломан Баварски није више полагао право на Лотарингију, тако да је Карло Дебели и Лудвиг Млађи деле међусобно.

Споразум са Лујем Муцавцем 

После смрти Карла Ћелавог, Лудвиг Млађи склапа споразум са Лујем Муцавцем у новембру 878. у Лијежу. По том споразуму два рођака обећавају један другом да ће поштовати наслеђивање свакога од њих и да неће полагати права један другом на територије. Убрзо после тога, 879, Луј II Муцавац умире.

Заузимање Лотарингије 

Део племства у Француској позива Лудвига Млађег да завлада Француском. Лудвиг Млађи је извршио инвазију.
Дошао је до Вердуна. Нови француски краљеви су предали Лудвигу Млађем Лотарингију, па се задовољан повукао. У фебруару 880. територијални добитак Лотарингије је озваничен споразумом у Рибмону. Тај споразум је створио између Француске и Немачке чврсту границу, која се није мењала до 14. века. 

Лудвиг Млађи је избегавао сукобе са племством и помиривао је интересе племства и интересе краљевине. Створио је јаке везе са моћним породицама, укључујући оне, који ће касније створити Отонску династију. Лудвиг Млађи је углавном боравио у подручју Рајне и није посећивао Саксонију или источне границе.

Када је Карломан Баварски преживео инфаркт 879, постао је неспособан да даље влада и предао је Баварску Лудвигу Млађем. Карломан је умро 880, тако да Баварска отада припада Лудвигу Млађем.

Сукоби са Норманима 

Од лета 879. Нормани су нападали Немачку и дубоко су залазили у унутрашњост земље. У фебруару 880. Лудвиг Млађи побеђује Нормане у бици код Тимеона, али у тој бици му је убијен син. Нормани су били заузели и Најмеген, али их је Лудвиг и одатле истерао. Истога месеца Нормани су победили код Хамбурга саксонску војску под вођством војводе Бруна. Бруно и много Саксонаца је страдало у тој бици. Показало се да једна одлучна победа против Нормана, као она код Тимеона није довољна да се зауставе таласи норманских инвазија.

Умире без наследника 

Умро је вероватно 20. јануара 882. године. Није имао наследника, па Карло Дебели узима све његове територије и постаје краљ и Француске и Немачке и Италије.

Породично стабло

Литература 

Рођени 835.
Умрли 882.
Каролинзи
Немачки краљеви
Франци